Michael Berg peut désigner :
 , un scénariste américain ;
 Michael Berg, un directeur artistique et chef décorateur ;
 , un joueur de handball danois ;
 Michael Berg, le personnage principal du roman Le Liseur.